Blockbuster (bom), een bom uit de Tweede Wereldoorlog
Blockbuster (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Blockbuster (film), een succesvolle film
Blockbuster (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022 
Blockbuster (signaal), een waarschuwingssignaal uit de Tweede Wereldoorlog dat waarschuwde voor naderende Duitse bommenwerpers

Zie ook
Block Buster!, een single van The Sweet